Okręty brytyjskie o nazwie "Mohawk", od plemienia Mohawków:

...
 HMS Mohawk (1938) – niszczyciel typu Tribal z okresu II wojny światowej, w służbie 1938-1941

Mohawk